Ранчо лос Торес има више значења:

 Ранчо лос Торес (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо лос Торес (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо лос Торес (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику